Gaiskogel (hoofdkam Stubaier Alpen), een 3128 meter hoge berg in de hoofdkam van de Stubaier Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Gaiskogel (Zuidelijke Sellrainer Bergen, 2820 meter), een 2820 meter hoge berg in de Zuidelijke Sellrainer Bergen van de Stubaier Alpen nabij Kühtai in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Gaiskogel (Zuidelijke Sellrainer Bergen, 2720 meter), een 2720 meter hoge berg in de Zuidelijke Sellrainer Bergen van de Stubaier Alpen nabij Niederthai in de Oostenrijkse deelstaat Tirol